Paradromius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fowler 1887. Paradromius ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Paradromius